

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot banna est employé pour nommer diverses espèces animales, notamment d'araignées. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Culture et société 
Monuments :
 le Banna-ji est un temple bouddhiste situé à Ashikaga (préfecture de Tochigi, Japon) ;
 Om Banna est un temple situé près de  Jodhpur (Rajasthan, Inde).

Patronyme 

 Gamal al-Banna (1920-2013), un musulman progressiste, frère d'Hassan el-Banna ;
 Hassan el-Banna (1906-1949), un instituteur égyptien, le fondateur des Frères musulmans ;
 Ibn al-Banna (1256-1321), un mathématicien et astronome arabe ;
 Reem el-Banna (1981-), une actrice tunisienne ;
 Rim Banna (1966-2018), une chanteuse, compositrice, arrangeuse et activiste palestinienne ;
 Sabri al-Banna (1937-2002), plus connu sous le nom d'Abou Nidal, un militant palestinien.

Toponyme 

 Banna, un camp romain situé dans la paroisse britannique de , dans le comté anglais de Cumbria ;
 , une ville de la division de Barisal au Bangladesh ;
 , une ville de la province de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan ;
 Banna, une municipalité de la province d'Ilocos Norte aux Philippines ;
 le Banna, un torrent, affluent de droite du fleuve Pô, en Italie ;
  ou Banna Beach, une plage du comté de Kerry, en Irlande.

Épithète spécifique